Stazione meteorologica di Siena Ampugnano se stai cercando la stazione meteorologica dell'Aeronautica Militare dismessa nel 1966.
 Stazione meteorologica di Siena Poggio al Vento se stai cercando la stazione meteorologica dell'Aeronautica Militare.
 Stazione meteorologica di Siena Università se stai cercando la stazione meteorologica del Servizio Idrologico Regionale.